Jodenkamp (Groningen) - voormalige straat in Groningen
 Jodenkamp (begraafplaats) - zie Joodse begraafplaatsen (Groningen)#Jodenkamp. Voormalige begraafplaats, later verplaats
 Jodenkamp (Havelte) - barakkenkamp bij Havelte